AIK Fotbolls säsong 1924

1924
Svenska Serien Grupp Östra (1923-1924)

1924
Sportåret 1924
Sport i Sverige 1924